L'édition 2017 du tournoi de tennis de Dalian se déroule du 5 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Kateryna Kozlova remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lu Jing-Jing et You Xiaodi.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Christina McHale, de la Belge Yanina Wickmayer, de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, des Chinoises Wang Yafan, Zheng Saisai et Zhu Lin, des Japonaises Nao Hibino et Risa Ozaki, de la Roumaine Ana Bogdan, de la Russe Evgeniya Rodina, de la Serbe Aleksandra Krunić et de la Taipei chinoise Hsieh Su-wei. Elles sont respectivement remplacées par Jana Fett, Hiroko Kuwata, Danielle Collins, Erika Sema, Liu Fangzhou, Lu Jingjing, Jang Su-jeong, Dalila Jakupović, Riko Sawayanagi, Sabina Sharipova, Gao Xinyu et Peangtarn Plipuech.

Lauréates 
Kateryna Kozlova remporte le  de sa carrière en simple dans cette catégorie en battant en finale Vera Zvonareva.

En double, Lu Jing-Jing et You Xiaodi remportent leur  ensemble en battant en finale Guo Hanyu et Ye Qiuyu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dalian
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Dalian
Tennis en Chine en 2017
Tennis en septembre 2017